Eucharis — род паразитических мирмекофильных наездников семейства Eucharitidae надсемейства Chalcidoidea подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые.

Распространение 
Всесветное.

Описание 
Крупные хальциды длиной около 3—7 мм. Голова поперечная (шире своей длины), почти прямоугольная на виде спереди. Паразитоиды личинок муравьёв.

Систематика 
Около 40 видов.
Буквой (E) обозначены виды, отмеченные в фауне Европы. 

      (E)
      (E)
 
 
      (E)
 
 
      (E)
 
      (E)
 
 
 
 
      (E)
 
      (E)
 
      (E)
 
 
      (E)
 
      (E)
 
      (E)
 
 
      (E)
 
 
 
      (E)
 
      (E)
 
 
      (E)

См. также 
 Microdon analis
 Solenopsia imitatrix

Примечания

Литература 
 Gussakovsky, V. V. 1940. Notes sur les espèces paléarctiques Eucharidinae (Hymenoptera, Chalcididae). Труды Института зоологии АН СССР. 1: 150—170.

Ссылки 
 

Эвхаритиды
Роды перепончатокрылых
Мирмекофилы